Hyperimerus är ett släkte av steklar som beskrevs av Girault 1917. Hyperimerus ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Puppglanssteklar
Hyperimerus